Николя Лопес (; род. 14 ноября 1980, Тарб) — французский фехтовальщик, олимпийский чемпион и чемпион мира в командном первенстве по фехтованию на саблях.

Спортивная биография

Спортивные достижения

Личное первенство 

Летние Олимпийские игры:
  Серебряный призёр (1): 2008.

Командное первенство 

Летние Олимпийские игры:
  Чемпион (1): 2008.

Чемпионат мира по фехтованию:
  Чемпион (1): 2006.
  Серебряный призёр (1): 2007.
  Бронзовый призёр (1): 2005.

Литература 
 ФЕХТОВАНИЕ: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5. — С. 229.

Ссылки 
 
 Результаты спортсмена

Фехтовальщики Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по фехтованию